First Colored Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Colored Baptist Church (Bowling Green, Kentucky), NRHP-ID 79003524
 First Colored Baptist Church (Memphis, Tennessee), NRHP-ID 00000807